В Соединённых Штатах насчитывается 6 округов с названием Флойд ():

 округ Флойд — штат Айова
 округ Флойд — штат Виргиния
 округ Флойд — штат Джорджия
 округ Флойд — штат Индиана
 округ Флойд — штат Кентукки
 округ Флойд — штат Техас